CD, ČD, Cd, cD eller cd kan syfta på

 CD – ett lagringsmedium
 CD – ett nederländskt politiskt parti, se Centrum Democraten
 CD – ett danskt mittenparti, se Centrum-Demokraterne
 CD (bilmärke) – ett franskt bilmärke uppkallat efter Charles Deutsch
 CD – ett begrepp inom datorkommunikation, se Collision Detection
 CD – ett optiskt fenomen, se Cirkulär dikroism
 CD –  inom barn- och ungdomspsykiatrin en diagnos som innebär ett upprepat beteendemönster av att kränka andra personers rättigheter eller att överträda sociala normer Conduct disorder, se uppförandestörning
 CD – deteckning på diplomaters fordon, se Corps diplomatique
 CD – nationalitetsbeteckning enligt ISO 3166 för Kongo-Kinshasa
 CD – talet 400 i romerska siffror
 ČD – ett järnvägsbolag i Tjeckien ägt av staten, se České dráhy
 Cd – ett grundämne, se Kadmium
 cd – SI-enheten för ljusstyrka, se Candela
 .cd – nationell toppdomän för Kongo-Kinshasa
 cD-galax – en tung, mycket ljusstark galax av elliptisk typ